Abbazia di San Vittore – abbazia presso Marsiglia
 Abbazia di San Vittore – abbazia presso Parigi
 Abbazia di San Vittore alle Chiuse